

«Supermodel (You Better Work)» () — песня американского исполнителя Ру Пола, которая вошла в его альбом Supermodel of the World и стала синглом с него. Хотя она стала и не первым синглом артиста, тем не менее считается его дебютным синглом, поскольку выпущен был он на крупном лейбле.

Песня стала большим клубным хитом, благодаря чему смогла добраться до 2 строчки чарта США Billboard Hot Dance Club Songs; также песня вошла в чарт Billboard Hot 100 (пик — 45 место), сделав Ру Пола первым дрэг-артистом в истории, попавшим в данный чарт.

Музыкальное видео на песню было снято Рэнди Барбато в Детройте и выпущено в 1993 году. Видеоклип на песню был взят в активную ротацию на телеканале MTV, что было сюрпризом как для Ру Пола, так и для лейбла, поскольку там в то время транслировались в основном видео в стиле гранж, гангста-рэп и рок.

В 2006 году песня была переиздана Ру Полом в новой версии, придав ей звучания 80-х. Новая версия достигла 21 строчки в Billboard Hot Dance Club Songs.

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Песни 1992 года
Песни Ру Пола
Дебютные синглы
Песни ЛГБТ-тематики